Samir de los Caños kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Samir de los Caños (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Samir de los Caños (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar